Der Hochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2010 wurde am 30. Juli und 1. August 2010 im Olympiastadion Estadi Olímpic Lluís Companys der spanischen Stadt Barcelona ausgetragen.

Europameisterin wurde die klar favorisierte zweifache Weltmeisterin von 2007/2009 und Olympiazweite von 2008 Blanka Vlašić aus Kroatien. Den zweiten Platz belegte die Schwedin Emma Green. Bronze ging an die deutsche Vizeweltmeisterin von 2009 Ariane Friedrich.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordegalisierung 
Im Finale am 1. August egalisierte die kroatische Europameisterin Blanka Vlašić mit ihren 2,03 m den bestehenden Meisterschaftsrekord. Zum Welt- und Europarekord fehlten ihr sechs Zentimeter.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
30. Juli 2010, 10:05 Uhr

26 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 1,92 m. Genau zwölf Athletinnen übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Damit war die Mindestanzahl von Finalistinnen erreicht und das Finalfeld n wurde icht weiter aufgestockt. Die qualifizierten Springerinnen traten zwei Tage später zum Finale an.

Gruppe A

Gruppe B 

Weitere in Qualifikationsgruppe B ausgeschiedene Hochspringerinnen:

Finale 
1. August 2010, 19:30 Uhr

Blanka Vlašić wurde Europameisterin und stellte sowohl Tia Hellebauts Europameisterschaftsrekord von 2006 als auch die europäische Saisonbestleistung ein. Die zweitplatzierte Emma Green verbesserte ihren persönlichen Rekord um drei Zentimeter und benötigte für ihre Höhe von 2,01 m einen Versuch weniger als Ariane Friedrich, die mit ebenfalls 2,01 m die Bronzemedaille gewann. Titelverteidigerin Tia Hellebaut erzielte als Fünfte hinter Swetlana Schkolina eine persönliche Saisonbestleistung.

Weblinks 
 Barcelona European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 20. Februar 2023
 Europameisterschaften in Barcelona (27. Juli bis 1. August), HOCHSPRUNG FRAUEN, leichtathletik.de, abgerufen am 20. Februar 2023
 Women High Jump Athletics European Championship 2010 Barcelona (ESP), todor66.com, abgerufen am 20. Februar 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 21st European Athletics Championships. Barcelona ESP 27 JUL–01 AUG 2010, Estadio Olímpico, Women High Jump, S. 679, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 20. Februar 2023
 Track and Field Statistics, European Championships 2010, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 20. Februar 2023

Videolink 
 Blanka Vlasic Barcelona 2010, youtube.com (englisch), abgerufen am 20. Februar 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 2010